Лас Пелонас има више значења:

 Лас Пелонас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пелонас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику